

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 Вождь мессенян Аристомен напал на лаконские Феры и ограбил их. Спартанцы Анаксандра вновь разбиты.
 Падение царской власти в Афинах. Начало списка годичных архонтов в Афинах.

Китай 
 11-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна . 
 В 5 луне, в день у-инь луский князь разбил сунское войско при Цзы (местность в Лу) .
 Осенью большое наводнение в Сун .
 Цзан Вэнь-чжун послан из Лу в Сун с соболезнованием в связи с наводнением. Сунский Минь-гун обвинял себя в недостаточной службе духам, и луский посол одобрил его слова .
 Зимой циский Хуань-гун взял в жёны дочь чжоуского вана Гун-цзи при посредничестве Лу .

См. также

Примечания